Парк «Северное Тушино» (Государственное автономное учреждение культуры г. Москвы «Музейно-парковый комплекс „Северное Тушино“»)<ref>Распоряжение Правительства Москвы № 981 от 21 декабря 2011 года  на сайте bazazakonov.ru</ref> — парк, расположенный на территории муниципального округа Северное Тушино на северо-западе Москвы между улицей Свободы и Химкинским водохранилищем. Ближайшие станции метро — «Сходненская» и «Планерная». Образован в 1992 году на месте Захарковского сада, насаженного в 1950-х гг. как колхозный яблонево-грушевый сад.

В парке проводится большое количество мероприятий, как государственных праздников, так и фестивалей, концертов, соревнований и интерактивных программ.

Директором парка «Северное Тушино» является Каньшина Анна Сергеевна.

 История местности 

Территория парка, ныне находящаяся на берегу канала имени Москвы, до 1937 г. представляла собой берег реки Химки. На территории парка найдена неолитическая стоянка III—II тысячелетия до н. э. и селище раннего железного века (I—III вв.), верхние слои которого принадлежат уже славянскому поселению конца I тысячелетия н. э. С XVII по XX века эта территория представляла собой местность между деревнями Алёшкино и Захарково; нынешний залив представляет собой остатки большого оврага с протекавшим в нём Захарковским ручьём, который начинался в районе станции метро «Планерная».

 Реконструкция 2013 года 
В 2013 году на территории парка «Северное Тушино» прошла комплексная реконструкция, которая придала парку современный вид. Обустроена центральная площадь, продлена набережная вдоль Химкинского водохранилища.

Современная инфраструктура парка включает в себя детские площадки (в том числе тематические: например, площадка «ДНК/Космос»), спортивные зоны (площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаут, вейкбординг), кафе. На берегу водохранилища оборудован песчаный и травяной пляж с шезлонгами и перголами. В теплое время года открывается понтонный бассейн. Работает парк аттракционов и прокат. Создана сеть велодорожек.

В парке проложены пешеходные аллеи, стоят лавочки для отдыха. Территорию освещают фонари, работающие от солнечных батарей. Для проведения мероприятий оборудована сцена.

 Достопримечательности 
В 1999 году в парке создана аллея в честь 200-летнего юбилея поэта Александра Сергеевича Пушкина. На аллее располагается памятный камень.

В 2006 году на территории парка «Северное Тушино» был открыт музейный комплекс, посвященный истории военно-морского флота России (Музей ВМФ). Среди экспонатов музея: подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец», амфибийный десантно-штурмовой катер на воздушной подушке «СКАТ» и экраноплан «Орлёнок».

 Галерея музея ВМФ 

 Общая галерея 

 См. также 
 Природный парк «Тушинский»

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Facebook
 Инстаграм
 Твиттер
 Google+
 Насимович Ю. А., Медведева Д. А.'' Тушинский берег Химкинского водохранилища (парк «Северное Тушино»): История и топонимика, общее описание природы, флористический список.

Тушино
Сады и парки Москвы